Libanotis stephaniana är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Libanotis stephaniana ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
stephaniana